Lorrain steht für:

 Lorrain, französischer Dialekt, siehe Lothringisch (romanisch)
 Le Lorrain, Gemeinde im Übersee-Département Martinique, Frankreich 

Lorrain ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lorrain (1600–1682), französischer Maler
 Jean Lorrain (1855–1906), französischer Schriftsteller
 Robert Le Lorrain (1666–1743), französischer Bildhauer
 Samuel Lorrain (auch Samuel de la Rose oder Samuel Larose; um 1639–1721), französisch-deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Lorain
 Loraine
 Lorraine